Komarówka bezeichnet drei Orte in Polen:
 Komarówka, Dorf in der Woiwodschaft Lublin; siehe Gmina Sosnowica
 Komarówka Podlaska, Dorf und Gemeindesitz in der Woiwodschaft Lublin 
 Komarówka (ehemals Oberfeld), Dorf in der Woiwodschaft Pommern; siehe Gmina Ostaszewo#Gemeindegliederung

Komarówka bezeichnet einen Berg in Polen:
 Komarówka (Berg), eine Erhebung der Wyżyna Olkuska in Kleinpolen